Bundestagswahlkreis 237 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Bayreuth (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Bamberg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Würzburg (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Augsburg-Land (1949 bis 1961)